Анатолий Некрасов:
 Некрасов, Анатолий Александрович (род. 1950) — русский психолог.
 Некрасов, Анатолий Иванович (1926—2009) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1985).
 Некрасов, Анатолий Фёдорович (1910—1993) — советский военный деятель, генерал-майор (1962).